Zouma peut désigner :

Toponymes 

 Zouma, un village du département et la commune rurale de Pabré, dans la province du Kadiogo et la région du Centre au Burkina Faso.
 Zouma, un village de département et la commune urbaine de Toma, dans la province du Nayala et la région de la Boucle du Mouhoun au Burkina Faso.
 Zouma-Mossi, un village du département et la commune rurale de Séguénéga, dans la province du Yatenga et la région du Nord au Burkina Faso.
 Zouma-Silmi-Mossi, un village du département et la commune rurale de Séguénéga, dans la province du Yatenga et la région du Nord au Burkina Faso.
 Zouma-Peulh, un village du département et la commune rurale de Séguénéga, dans la province du Yatenga et la région du Nord au Burkina Faso.

Patronymes 

 Kurt Zouma (né en 1994), footballeur français et centrafricain ;
 Lionel Zouma (né en 1993), footballeur français et centrafricain.